Kellard ist der Familienname folgender Personen: 
 Adrian Lee Kellard (1959–1991), US-amerikanischer Künstler
 Bobby Kellard (1943–2021), englischer Fußballspieler
 Ralph Kellard (1884–1955), US-amerikanischer Schauspieler
 Robert Kellard (1915–1981), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Kelland
 Kellar